Tibiscus bezeichnet:

 in der Antike einen Nebenfluss der Donau, die heutige Temesch in Rumänien und Serbien
 Universität Tibiscus (rumänisch Universitatea „Tibiscus“), eine Universität in privater Trägerschaft mit Sitz in der westrumänischen Stadt Timișoara